1-й выпуск Ворлд Портс Классик — шоссейной двухдневной велогонки между портовыми городами Роттердам и Антверпен. Гонка проводилась с 31 августа по 1 сентября 2012 года в рамках UCI Europe Tour 2012. 

Победителем гонки стал бельгийский велогонщик Том Бонен из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 9 команд ПроТура. Также были приглашены 8 проконтинентальных команд и 1 континентальная. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Ворлд Портс Классик 2012 на FirstCycling
 

Спорт в Нидерландах в 2012 году
Спорт в Бельгии в 2012 году
2012 год в велоспорте
Август 2012 года
Сентябрь 2012 года